

Patronymes 
Teleguine, Téléguine (masculin ; ), ou Teleguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :  
  (1899-1981), général soviétique ;    
 Ivan Teleguine (1992-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Sergueï Teleguine (2000-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Valentina Telegina (1915-1979), actrice soviétique.    

Patronyme russe